Miklos Szabo (judoka), een Australisch judoka
Miklós Szabó (langeafstandsloper), een Hongaars langestandsloper
Miklós Szabó (middellangeafstandsloper), een Hongaars middellangeafstandloper
Miklós Szabó (schutter), een Hongaars schutter